Порша Даблдей (англ. Portia Ann Doubleday; нар. 22 червня 1988, Лос-Анджелес, Каліфорнія, США) — американська актриса.
 Порша де Россі, Порша Лі Джеймс Дедженерес (уроджена Аманда Лі Роджерс; 31 січня 1973(19730131)) — австралійська та американська акторка, модель і філантроп.

Див. також
 Порш (значення)